Села:
 Хоружівка — Полтавська область, Оржицький район
 Хоружівка — Сумська область, Недригайлівський район